Садокова Анастасия Рюриковна (р. 4 июня 1962 г., Москва) — российский -японист, , доктор филологических наук, профессор кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, исследователь мифологии Японии.

Биография 
Родилась 4 июня 1962 г. в Москве. В 1980 году поступила в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. В 1985 году окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ по специальности «Восточные языки и литература».

В 1987—2000 годах была научным сотрудником Института мировой литературы РАН. В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию «Японская календарно-обрядовая поэзия в литературной и устной традиции». С 1998 года преподавала в Институте практического востоковедения. С 2000 года — доцент Института стран Азии и Африки МГУ. В 2000 году защитила докторскую диссертацию «Мифология народов Японии: литературные и устные версии». С 2006 года является профессором кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки.

С 2004 года — доцент, с 2010 — профессор.

Разработаны лекционные курсы «Литературы народов Востока и их связи с русской литературой», «Особенности японских легенд и преданий», «Принципы изучения традиционных (классических) литератур Востока», «Фольклорно-мифологические мотивы в литературе стран Востока», «Фольклорная ономастика», «Основы фольклористики», «Литература Японии», «Народная культура и фольклор Японии».

Отец — Садоков Рюрик Леонидович (1929—1984), археолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнографии АН СССР.

Научная деятельность 
Областью научных интересов является фольклор и его влияние на письменную литературу Японии.

Монография «Японская календарная поэзия» исследует проблемы взаимодействия японской календарной литературной и фольклорной поэзии на протяжении VIII—XX вв., отслеживая изменения в системе жанров, стихосложения, композиции и средств художественной выразительности. Изучение взаимодействия мифологии, религии и устного народного творчества продолжается в книге «Японский фольклор (в контексте мифолого-религиозных представлений)» (2001), где рассматриваются основные жанры японского фольклора в связи с религиозными и мифологическими представлениями японцев.

Помимо собственно японской мифологии и фольклора А. Р. Садокова занималась изучением особенностей народных верований и мифологии айнов и рюкюсцев, опираясь на собственные переводы их фольклорных произведений.

А. Р. Садокова является автором многих лекционных курсов и учебных пособий по литературе, фольклору и мифологии японцев, изданных в 2009—2010 годах.

Как переводчик и составитель участвовала в подготовке поэтических и фольклорных антологий «Поле заколдованных хризантем. Японские народные сказки» (1994), «Яшмовая нить. Антология японской классической литературы» (1998), «Японская любовная лирика» (1999), «Японские сказки» (2015),

Основные работы 
 Культ лошади в календарной поэзии японцев (К проблеме древних связей японцев с кочевыми народами) // Историко-культурные контакты народов Алтайской языковой общности. М.: Наука, 1986.
 Японская календарная поэзия. М.: Наследие, 1993. 159 с.
 Поле заколдованных хризантем. Японские народные сказки. М.: Искона, 1994. 240 с. ISBN 5-85844-029-0
 
 Японский фольклор (в контексте мифолого-религиозных представлений). М.: ИМЛИ РАН, 2001. 254 с.
 Айны и рюкюсцы: народные верования, фольклор и мифология: материалы к лекционному курсу. М.: ИМЛИ РАН, 2009 173 с.
 Литература Японии : (учебно-методическая разработка лекционного курса для студентов исторического отделения). М.: Ин-т стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009.
 Мифология народов Японии : (краткий лекционный курс). М.: ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009.
 Основы фольклористики : (учебно-методическая разработка лекционного курса). М.: ИСАА МГУ, 2010.
 Фольклор и народная культура японцев : (курс лекций). М.: ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010.
 Японские сказки. М.: Книговек, 2015. 352 с. ISBN 978-5-4224-1064-4 (соавт. Маркова В. Н.)
 Японская культура: учебное пособие. Южно-Сахалинск, 2019.148 с. ISBN 978-5-88811-588-6 (соавт. Корнеева И. В.)
 Белинский и новая японская литература // Филология и лингвистика. Международный научный журнал. 2019. № 1. С. 4-6.

Литература 
 Садоков Рюрик Леонидович // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX—XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 2. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 293.
 Садокова Анастасия Рюриковна // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX—XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 2. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 294.
 Рыбакова Л. В. Российские фольклористы: справочник. М.: Индрик, 1994. С 113.

Ученики 
 Тен Алина Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры восточной филологии СахГУ.
 Корнеева Инна Владимировна, к.ф.н., заведующая кафедрой кафедрой иностранного языка и страноведения СахГУ.

Ссылки 
 Садокова Анастасия Рюриковна на сайте Летопись Московского университета.
 Садокова Анастасия Рюриковна на сайте ИСТИНА МГУ.
 ORCID

Примечания 

Востоковеды СССР
Востоковеды России
Японисты СССР
Японисты России
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Доктора филологических наук
Профессора МГУ
Сотрудники ИМЛИ